Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1995/96 zum 62. Mal ausgespielt.

Pokalsieger wurde vor 8800 Zuschauern im Wiener Ernst-Happel-Stadion der SK Sturm Graz durch einen 3:1-Sieg über den SCN Admira/Wacker.

Vorrunde 

Die Mannschaften der Bundesliga hatten in der Vorrunde ein Freilos.

|}

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1995/96 (abgerufen am 28. September 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1995/96 (abgerufen am  28. September 2016)
 Transfermarkt.at: Ko-Runde ÖFB-Cup 1995/96 (abgerufen am  28. September 2016)

1995/96
Fußballsaison 1995/96